Орлик (рос. Орлик, Орлец) — річка в Україні, у Звягельському районі Житомирської області. Права притока Рудні (Луб'янки), (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 8,35 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 6,40 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,34. Річка формується 1 притокою, декількома безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на північно-західній околиці села Болярка. Спочатку тече на північний захід через урочище Маринку, Кам'яний Майдан, там повертає на південний захід і у селі Барвинівці (колишнє Черниця) впадає у річку Рудню (Луб'янку), праву притоку Случі.

Притоки 
 Брід (ліва).

Цікавий факт 
 Між селами Боляркою та Кам'яним Майданом на правому березі річки на відстані приблизно 740 м проходить автошлях  (автомобільний шлях міжнародного значення на території України, Київ — Чоп (державний кордон з Угорщиною).
 Біля Барвинівки річку перетинає залізнична дорога. На правому березі річки на відстані приблизно 5,41 км розташована станція Звягель ІІ.

Посилання 
 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 401 (Орлик № 2)
 Маштаков П. Л. Список рек Днепровского бассейна. — : Тип. Имп. Академии наук, 1913. — С. 165.

Примітки 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Новоград-Волинського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці